Сезон «Карпат» (Львів) 1964 — другий сезон «Карпат» (Львів). Команда посіла 10-е місце серед 27 команд другої групи класу «А». У Кубку СРСР дійшла до 1/16 фіналу.

Головні події 
Спочатку змагання відбувались у двох підгрупах, потім по 7 найкращих команд обох підгруп виборювали путівки у вищий клас. Причому на другому етапі враховувалися тільки очки, здобуті з командами, які теж вийшли до фіналу. «Карпати» зуміли потрапити до першої половини підгрупи, посівши 4-е місце серед 14 колективів. У другому етапі львів'яни посіли підсумкове 10-е місце з-поміж 14 команд.

У Кубку Радянського Союзу «Карпати» в 1/64 фіналу перемогли на виїзді київський СКА — 1:0, в 1/32 удома — ашхабадський «Будівельник» — 1:0, але в 1/16 фіналу з таким самим рахунком поступились на своєму полі «Шиннику» з Ярославля.

Чемпіонат

Перший етап

Другий етап 

Примітка: * — на другому етапі з попереднього доробку враховували тільки ті очки, які були взяті в матчах з командами, що теж потрапили до фіналу

Статистика гравців 
У чемпіонаті за клуб виступали 21 гравець:

Кубок

Посилання 
 Друга група класу «А» СРСР 1964 на КЛІСФ 
 Кубок СРСР 1964 на КЛІСФ 
 Кубок СРСР 1964 на wildstat.ru

Література 
 Сало І. А., Яремко І. Я. «Карпати» Львів. Рекламно-інформаційний довідник. — Львів, 1990. — 166 с.

Сезони ФК «Карпати» (Львів)
Карпати